Кипарисия может означать:

 Кипарисия — малый город в Греции.
 Кипарисия (горы) — горы в Греции.